В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Енн Генрікссон 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Енн Генрікссон (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Карлінг Бассетт-Сегусо (2-ге коло)
  Гелена Сукова (2-ге коло)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)

 Джо Дьюрі (3-тє коло)
 Штеффі Граф (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Камілл Бенджамін (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International